Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 475.
 Interstate 475 en Géorgie
 Interstate 475 au Michigan
 Interstate 475 en Ohio

Voir aussi